Alaska Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alaska Peak (Alaska)
 Alaska Peak (Kalifornien)
 Alaska Peak (Montana)